Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Tecău non ha partecipato per infortunio. Rojer ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Lione.

In finale Oliver Marach e Mate Pavić hanno sconfitto Ivan Dodig e Rajeev Ram con il punteggio di 3-6, 7-63, [11-9].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (campioni)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (finale)

 Maks Mirny /  Philipp Oswald (primo turno)
 Marcelo Demoliner /  Santiago González (primo turno)

Wildcard 

  Antoine Bellier /  Johan Nikles (quarti di finale)

 Marius Copil /  Constantin Sturdza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2018